Achilles (slovensko Ahil) je lahko:
 588 Achilles - asteroid
 Achilles, Kansas - mesto
 Achilles, Virginija - naselje
 HMS Achilles - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 M10 Achilles - tankovski lovec